Санта Круз Итундухија има више значења:

 Општина Санта Круз Итундухија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Итундухија (Санта Круз Итундухија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику